Ibelin était un château du royaume de Jérusalem au  (aujourd'hui situé à l'emplacement de Yavné), qui donna son nom à :
 la seigneurie d'Ibelin, un fief du royaume
 la maison d'Ibelin une importante famille croisée.

Patronyme 

 

Croisade